Вервольф ( и искажённое , ) — оборотень, способный превращаться в волка.

Нацизм 
 «» (Wehrwolf) — немецкое нацистское парамилитаристское формирование в 1923—1933 годах.
 «Вервольф» (Werwolf) — ставка Гитлера в 8 километрах от Винницы.
 «Вервольф» (Werwolf) — немецкое ополчение для ведения партизанской войны в тылу наступающих войск противника, созданное в самом конце Второй мировой войны.
 «Легион „Вервольф“» — российская неонацистская банда, разгромленная милицией в 1994 году.

Фильмы 
 «Оборотень» (англ. The Werewolf) — американский фильм ужасов 1913 года режиссёра Генри МакРэя.
 «» (англ. The Werewolf) — американский фильм ужасов 1956 года режиссёра Фреда Сирса.
 «» (англ. Werewolf) — американский телесериал ужасов 1987—1988 годов.
 «» (англ. Werewolf или Arizona Werewolf) — американский фильм ужасов 1996 года.

Игры 
 Werewolf: The Last Warrior — видеоигра жанра action-платформер, выпущенная в 1990 году.
 Werewolf: The Apocalypse — ролевая игра по Старому Миру Тьмы, выпущенная в 1992 году.
 Werewolf: The Forsaken — ролевая игра по Новому Миру Тьмы, выпущенная в 2005 году.

Прочее 
 «» — роман Германа Лёнса 1910 года.
 Вервольф (англ. Warwolf) — вымышленный супергерой вселенной комиксов Marvel.
 Werewolf — альбом группы Esthetic Education, вышедший в 2007 году.

См. также 
 Оборотень — страница значений.